Заповідне урочище «Вільха чорна» (втрачене).  Площа 4,8 га.

Рішенням Київської обласної ради від 5.10.2000 №233-13-ХХІІІ «Про скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Київської області» об'єкт скасовано адже в внаслідок всихання на ділянці загинуло до 90% вільхових насаджень .

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Київської області